Die Sportwagen-Weltmeisterschaft 1991 war die 39. Auflage der FIA-Sportwagen-Weltmeisterschaft. An ihr nahmen Gruppe-C-Sportwagen teil, die in zwei Klassen aufgeteilt wurden. Die Wagen der Klasse C1 wurden verfügten über Saugmotoren mit 3,5 Liter Hubraum, die teilweise auch in der Formel 1 eingesetzt wurden, während in der Klasse C2 Fahrzeuge mit Turbo-Motoren starteten. Beide Klassen hatten keine individuelle Meisterschaft und wurden zusammen gewertet.

Meisterschaft 

Mit Mercedes, Jaguar, Peugeot und Mazda traten vier namhafte Automobilhersteller an, der Rest des Feldes bestand aus Privat-Teams, die Eigenkonstruktionen (z. B. Konrad KM-011, Brun C91) oder Kundenchassis (z. B. Porsche 962, Spice SE90C) einsetzten.

Rennkalender

Marken-Weltmeisterschaft für Rennteams 

Punkte sammelten jeweils die ersten 10 eines Rennens, in der Reihenfolge 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1, mit ein paar Ausnahmen:

 Fahrer, die das Auto nicht einen gewissen Prozentsatz an Rennrunden fuhren, bekamen keine Punkte.
 Die Teams bekamen nur für das bestplatzierte Auto Punkte für die Teamwertung. Die galt jedoch nicht für die Fahrerwertung.
 Sollte ein Auto nicht 90 % der Renndistanz absolviert haben, jedoch trotzdem in den Punkterängen landen, bekämen weder Fahrer noch Team Punkte.

Es wurden nur Teams klassifiziert, die im Laufe der Saison WM-Punkte sammelten.

Gesamtwertung

Fahrer-Weltmeisterschaft

Gesamtwertung

Weblinks 

 Detaillierte Ergebnisse der Einzelrennen (englisch)

Motorsportsaison 1991
1991